Anouk Faivre-Picon (ur. 18 lutego 1986 w Pontarlier) – francuska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anouk Faivre-Picon pojawiła się 6 marca 2004 roku podczas zawodów juniorskich w Abtenau, gdzie zajęła 31. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2006 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, jednak plasowała się w trzeciej dziesiątce. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta była między innymi czwarta na dystansie 15 km stylem dowolnym, przegrywając walkę o brąz z Amerykanką Elizabeth Stephen. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku Faivre-Picon była piąta w biegu na 10 km techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutowała 16 lutego 2008 roku w Libercu, zajmując 60. miejsce w biegu na 7,6 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła dwa lata później – 21 marca 2010 roku w Falun zajęła 26. miejsce w zawodach Finału PŚ. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonie 2011/2012, który ukończyła na 51. pozycji. W 2013 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmując między innymi szóste miejsce w sztafecie i osiemnaste w biegu na 10 km stylem dowolnym. Brała udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których trzykrotnie stawała na podium, przy czym 11 marca 2012 roku i 8 marca 2015 roku zwyciężała w szwajcarskim Engadin Skimarathon. W klasyfikacji końcowej sezonu 2011/2012 zajęła jedenastą pozycję.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 11.
 sezon 2012/2013: 20.
 sezon 2013/2014: 28.
 sezon 2014/2015: 7.
 sezon 2016: 8.
 sezon 2019: 4.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986
Francuscy olimpijczycy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Pontarlier
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018